Жилин, Василий:
 Жилин, Василий Иванович (1915—1947) — гвардии старшина стрелковой роты 199-го гвардейского полка 67-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, Герой Советского Союза.
 Жилин, Василий Ильич (1896—1938) — государственный чиновник, член коллегии Наркомвнешторга СССР, организатор кинопроизводства.